

Localidades

Bañón

Banon (Alpes da Alta Provença)

Veja também
Bannon

Desambiguações de topônimos